Ikhtiman kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Ichtiman, kommun, Oblast Sofija, 
 Ichtiman, ort, Oblast Sofija, Obsjtina Ichtiman, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar